Арісага () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Оскар Арісага — перуанський футболіст
 Теофіло Хуан Кубільяс Арісага — перуанський футболіст

Іспанські прізвища